Antifa is een verkorting van antifascisme.

Zie verder:
 Antifa (Verenigde Staten), een Amerikaanse linkse antifascistische en antiracistische politieke beweging
 Anti-Fascistische Aktie, een Nederlands en Vlaams antifascistisch en antiracistisch netwerk van lokale groepen en personen
 Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, een Nederlandse antifascistische en linkse onderzoeksgroep
 Anti-Fascistisch Front, een Vlaamse antifascistische actiegroep